«Карусель» () — бразильский телесериал в жанре теленовеллы, созданный Ирис Абраванель в 2012 году. Главные роли исполнили Розана Мульоланд, , Лариса Мануэла и Майза Силва . Ремейк одноимённого мексиканского сериала 1989 года. Транслировался с 21 мая 2012 по 26 июля 2013 года на канале «SBT».

В ролях

Главные роли 
 Розана Мульоланд — Хелена Фернандес
  — Кирило Ривьера
 Лариса Мануэла — Мария Жоакина Мэдсен
  — Валерия Феррейра

Роли второго плана 
 Гильерми Сета — Дави Рабинович
 Стефани Ваз — Кармен Каррилно
 Константину Атан — Адриано Рамос
 Виктория Дениз — Биби Смитх
 Тхомаз Коста — Даниэль Запата
 Ана Витория Зиммерманн — Марселина Гуэрра
 Густаво Данелус — Марио Аяла
 Лео Бельмонте — Жорже Кавалеры
 Ничолас Торрес — Жайме Палило
 Айша Бенелли — Лаура Гианолли
 Лукас Сантос — Пауло Гуэрра
 Матэус Уета — Кокимото Мишима
 Фернанда Консон — Алисия Гусман
 Киани Порфирио
 Эстэр Маркус — Маргарида Гарсиа

Саундтрек 
Carrossel Vol. 1
 «Carro-Céu» — Присцила Алькантара и Юди Тамаширо
 «Fico Assim sem Você» — Роберта Тиепо
 «Pequeno Cidadão» — Pequeno Cidadão
 «Carrossel» — дети
 «Ao Mestre com Carinho (To Sir, with Love)» — Элиана
 «Matemática» — Restart
 «Beijo, Beijinho, Beijão» — Ларисса Маноела
 «Mexe Mexe» — дети
 «Aquarela» — Toquinho
 «Amiguinho» — дети
 «Mudar Geral» — дети
 «Varinha de Condão» — Маиса Сильва
 «Ciranda da Bailarina» — Присцила Алькантара
 «O Caderno» — Шику Буарки
 «Quem Quiser Sonhar» — Мария Дениз и дети
 «Espelho» — Патриция Маркс
 «Adolescente» — дети
 «Sonhos Para Quem Quiser» — Симоны

Carrossel Vol. 2
 «Carro-Céu (Party Mix)» — Присцила Алькантара и Юди Тамаширо
 «Não É Proibido» — Мариса Монте
 «Peraí» — Жеан Пауло Кампос
 «Solta ou Agarra» — Coro Carrossel
 «A Banda» — Turma do Carrossel
 «Rock das Lanchonetes» — Ничолас Торрес
 «Bom Dia» — Ларисса Маноела
 «Bom Bom Bom» — Coro Carrossel
 «Não Faz Mal (Tô Carente Mas Eu To Legal)» — Айша Бенелли и Стефани Ваз
 «Dig Dim» — MC Jenny
 «Pertinho de Mim» — Маиса Сильва
 «O Sol e a Lua» — Pequeno Cidadão
 «Varinha de Condão» — Тэис Насименту и Еду Камаргу
 «Todo Mundo» — Мария Диниз
 «Rabito» — Nina (Marlei Cevada)
 «Minha Curiosidade» — Присцила Алькантара
 «Aquecimento» — Tedy Texas
 «Dançando» — Agridoce
 «Se Enamora» — Роберта Тиепо
 «A Bailarina» — Лучения Линс
 «Doze Coisinhas À Toa Que nos Fazem Felizes» — Fortuna
 «Carro-Céu» — On Shore
 «Fico Assim Sem Você (Remix)» — Роберта Тиепо

Показ

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы Бразилии 2012 года
Теленовеллы Бразилии
Теленовеллы SBT
Музыкальные телесериалы
Детские телесериалы
Комедийные телесериалы Бразилии
Драматические телесериалы Бразилии
Телесериалы в жанре фэнтези
Телесериалы на португальском языке